Эдвард Морган Форстер, чаще Э. М. Форстер (, 1 января 1879, Лондон — 7 июня 1970, Ковентри) — английский прозаик, литературный критик, сценарист, биограф, романист и эссеист, которого занимала неспособность людей различных социальных (классовых, этнических) групп понять и принять друг друга.

Биография и творчество 
Сын архитектора. Закончил Кембридж, где посещал заседания кружка «кембриджских апостолов». Впоследствии был близок к группе Блумсбери, дружил с композитором Бенджамином Бриттеном. Получил значительное наследство, позволившее ему свободно заниматься литературой.

Первые пять романов Форстер написал, не имея опыта сексуальных отношений. По традиции писателей XIX века он искал свободы от условностей поствикторианской Англии на Востоке. В 1919—1921 годах его любимым человеком был кондуктор египетского трамвая, после переезда в Индию его сменил местный брадобрей.

Во время проживания в Александрии Форстер свёл дружбу с Кавафисом. Именно он открыл греческого поэта для Европы, опубликовав в 1919 году переводы его лирики в журнале «Атенеум». Он же открыл для Запада «александрийскую» тему, развитую затем в «Александрийском квартете» Лоренса Даррелла и подхваченную Иосифом Бродским.

В 1920-е годы Форстер влюбился в Индию, при этом несколько идеализировав её. Большой успех имел его роман  (1924), впоследствии экранизированный Дэвидом Лином.

В 1930-е годы отошёл от литературы. Вёл передачи на Би-би-си, занимался общественной деятельностью, выступал как антифашист. Среди присуждённых ему наград — Орден Кавалеров Чести и Орден заслуг.

Посмертно был опубликован роман Форстера «Морис», в котором откровенно рассказано о любовной связи двух молодых людей в Англии начала века. Этот роман, наряду с романами «Говардс-Энд» и «Комната с видом», были перенесены на киноэкран известным почитателем творчества Форстера — режиссёром Джеймсом Айвори.

Список произведений

Романы 
 «Куда боятся ступить ангелы» (Where Angels Fear to Tread) (1905)
 «Самое долгое путешествие» (The Longest Journey) (1907)
 «Комната с видом на Арно» (A Room with a View) (1908)
 «Говардс Энд» (Howards End) (1910)
  (A Passage to India) (1924)
 «Морис» (Maurice) (1913—1914 , согласно воле автора опубликован посмертно в 1971 году);
 Arctic Summer (1980) (произведение опубликовано посмертно, не закончено)

Повести и рассказы 
 «Машина останавливается» (1909) — фантастическая антиутопия о далеко зашедшей зависимости людей от техники. Предсказаны Интернет, видеоконференции, социальные сети и др..

Эссе 
 Aspects of the novel (1927)

Другие сочинения 
 Alexandria: A History and Guide (1922)
 Pharos and Pharillon (A Novelist’s Sketchbook of Alexandria Through the Ages) (1923)
 Билли Бадд (1951, либретто оперы Б. Бриттена по повести Г. Мелвилла)

Экранизации 
 1984 — «Поездка в Индию». Реж. Дэвид Лин. В ролях — Джуди Дэвис. 2 Оскара, 9 номинаций.
 1985 — «Комната с видом». Реж. Джеймс Айвори. В гл. роли Хелена Бонэм Картер. 3 Оскара, 5 номинаций.
 1987 — «Морис». Реж. Джеймс Айвори. В гл. роли Хью Грант. 1 номинация на Оскар
 1991 — «Там, где даже ангелы боятся появиться». В ролях — Джуди Дэвис, Хелен Миррен, Хелена Бонэм Картер
 1992 — «Говардс-Энд». Реж. Джеймс Айвори. В гл. ролях — Энтони Хопкинс, Эмма Томпсон, Хелена Бонэм Картер. 3 Оскара, 6 номинаций.

Публикации на русском языке 
 Поездка в Индию. — М.: Художественная литература, 1937.
 Избранное. — М.: Художественная литература, 1977.
 Машина останавливается // О дивный новый мир. — М., 1990. — С.35-76.
 Морис. — М.: Глагол, 2000.
 Куда боятся ступить ангелы. — М.: Радуга, 2000.
 Фарос и Фариллон. — Тверь: Kolonna publications, 2012.
 Машина останавливается и др. рассказы. — М.: Астрель, 2014. — (Серия «Классическая английская новелла»).
 Комната с видом на Арно. — М.: АСТ, 2014.
 Говардс-Энд. — М. АСТ, 2014.

Примечания

Ссылки 

 Проза on line
 Александрия Эдварда Моргана Форстера

Писатели Великобритании XX века
Группа Блумсбери
Эссеисты Великобритании
Писатели-модернисты
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Королевского колледжа (Кембридж)
Члены Баварской академии изящных искусств
Лауреаты мемориальной премии Джеймса Тейта Блэка
Награждённые медалью Бенсона
Президенты Международного ПЕН-клуба